Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est un smartphone pliable qui fait partie de la série Samsung Galaxy Z. Il a été annoncé lors de l’édition d’août 2022 de Galaxy Unpacked aux côtés du Galaxy Z Flip 4. Il est sorti le . C’est le successeur du Galaxy Z Fold 3.

Caractéristiques

Hardware

Notes et références

Liens externes 

 Samsung Galaxy Z Fold 4

Z_Flip_1
Appareil sous Android
Produit lancé en 2022